Marleneites temporarius är en ringmaskart som beskrevs av Klenina 1989. Marleneites temporarius ingår i släktet Marleneites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
temporarius